Bom Jesus dos Pobres é um distrito da cidade de Saubara, Bahia, Brasil. Localiza-se a três quilômetros de Praia de Cabuçu e sua praia caracteriza-se por ser tranquila e rasa. 

Distante da Praça de Bom Jesus dos Pobres 1,5 Km situa-se a Praia da Bica onde é possível encontrar uma bica de água doce que fica de frente para um mar de águas cristalinas. 

Opção para quem gosta de lugares tranquilos e paradisíacos é a praia Monte Cristo que fica a 4 Km de Bom Jesus.

Ver também 
 Praia de Bom Jesus dos Pobres

Distritos da Bahia
Saubara